Crevette d'eau douce est une expression qui peut faire référence à différentes espèces de Crustacés vivant en eau douce. Ils peuvent être très différents :

Notamment :
 Les crevettes d'eau douce de la famille des Palémonidés
 dont celles du genre Macrobrachium sont fréquemment commercialisées  
 la crevette géante d'eau douce ou chevrette (Macrobrachium rosenbergii), la plus exploitée en aquaculture,
 la crevette d'eau douce ou ouassou (Macrobrachium carcinus)
 etc.

 Les crevettes d'eau douce de l'ordre des Amphipodes
 dont la crevette des ruisseaux (Gammarus pulex)
 etc.

 Des crevettes d'eau douce de l'infra-ordre des Caridea
 surtout de la famille des Atyidae, comme le genre Atya

Voir aussi 
 Élevage des crevettes d'eau douce

Nom de crustacé ambigu